Libitina steht für:

 Libitina (Mythologie), die römische Göttin des Todes
 (2546) Libitina, ein Asteroid im Hauptgürtel